E70 peut faire référence à :

Médecine 
 Troubles du métabolisme des acides aminés aromatiques, d'après la Classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Nokia E70, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Transports 
Automobiles 
 Toyota Corolla E70, un modèle du constructeur japonais Toyota ;
 BMW X5 (E70), un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
     Route européenne 70, une route traversant l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres